Conidiocarpus är ett släkte av svampar. Conidiocarpus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Conidiocarpus